Wyrchari – dawna wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Wyrchari – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali